Le tournoi de tennis de Hambourg est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1994, classée en catégorie Tier II, se dispute du  au .

Arantxa Sánchez Vicario remporte le simple dames. En finale, elle bat Steffi Graf, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jana Novotná et Arantxa Sánchez Vicario.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hambourg
 Saison 1994 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

WTA 1994
Hambourg
Tennis en Allemagne en 1994
Tennis en avril 1994
Tennis en mai 1994